Ярдамлы:

 Ярдымлы — город в Азербайджане.
 Ярдымлы — метеорит, найденный в Азербайджане.